Открытие сезона Кубка мира по биатлону 2008/09 прошло в шведском Эстерсунде начиная со среды 3 декабря до воскресенья 7 декабря 2008 года.

Расписание соревнований

Таблица призовых мест

Результаты

Индивидуальная гонка

Мужчины (3 декабря)

Общий зачёт малого Кубка мира

Женщины (4 декабря)

Общий зачёт малого Кубка мира

Спринтерская гонка (6 декабря 2008)

Мужчины

Общий зачёт малого Кубка мира

Женщины

Общий зачёт малого Кубка мира

Гонка преследования (7 декабря)

Мужчины

Общий зачёт малого Кубка мира

Женщины

Общий зачёт малого Кубка мира 

1-й этап